Die Wyldecrest Park Homes World Seniors Championship 2012 war ein Snookerturnier, das vom 27. bis 28. Oktober 2012 im Mountbatten Centre in Portsmouth ausgetragen wurde.

Titelverteidiger Darren Morgan aus Wales erreichte wiederum das Halbfinale, das er 0:2 gegen Nigel Bond verlor.

Im Finale setzte sich Bond schließlich mit 2:0 gegen Tony Chappel durch.

Regeln 
Das Einladungsturnier fand im Rahmen der Main Tour der Snooker-Saison 2012/13 statt. Das Turnier, das 1991 schon einmal stattfand, wurde 2010 wiederbelebt. 2012 erlebte das Turnier somit seine vierte Auflage.

Bedingung für die Turnierteilnahme ist, dass die Spieler älter als 45 Jahre sind.

12 Spieler nahmen auf Einladung der WPBSA teil, darunter großteils Ex-Weltmeister oder andere beliebte und in der Vergangenheit erfolgreiche Spieler. Vier Teilnehmer wurden bei einem Qualifikationsturnier ermittelt.

Preisgeld

Ergebnisse

Endrunde 
Die Paarungen wurden nach jeder Runde neu ausgelost.

Finale

Qualifikation 
Die vier Qualifikationsplätze wurden unter 28 Teilnehmern ausgespielt. Die Partien wurden im Best-of-3-Modus ausgetragen und fanden am 30. September in Sheffield statt.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Century-Breaks

Qualifikation

Einzelnachweise 

2012
Snookerveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Portsmouth